Dieser Artikel listet die Bahnstrecken im heutigen Gebiet Polens auf, unabhängig davon, ob sie je unter polnischer Führung betrieben wurden. So wurden einige Strecken in zuvor deutschem Gebiet nach 1945 nicht wieder aufgebaut. Diese Strecken sind trotzdem hier aufgelistet. Umtrassierungen von einem gewissen Umfang sind aufgeführt. Industriebahnen, Anschlüsse und sonstige nichtöffentliche Strecken sind wie Verbindungskurven ohne Nummer nicht aufgeführt. Nur andeutungsweise aufgeführt sind PKP-Strecken (PKP = Polskie Koleje Państwowe = Polnische Staatseisenbahnen) im Ausland zwischen Grenzübergang und nächstem (größerem) Bahnhof im Ausland.

Als Einstellungsjahr ist das Jahr des endgültigen Endes des Personenverkehrs aufgeführt, wenn kein Personenverkehr stattfand, das Jahr der Gesamteinstellung. Wurde der Personenverkehr eingestellt, später aber wieder aufgenommen, so steht nichts im Feld „Einstellung (PV)“. Orte in Klammern sind nicht maßgebend für die Kilometrierung, außer wenn dies explizit erwähnt wird.

Begriffsklärungen

Strecken mit Nummer

0–99

100–199

200–299

300–399

400–499

500–599

600–699

700–799

800–899

900–999

Strecken ohne Nummer

Normalspur 
Siehe auch Strecken im Abschnitt drüber mit drei Fragezeichen hinter der unsicheren Streckennummer.

Industriebahnen (Auszug) 
 Kohlenbahnen bei Konin
 Kohlenbahnen bei Turek
 Sandbahn in Oberschlesien, ehemals Przedsiębiorstwo Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego

Schmalspur 
Gerade bei Schmalspurbahnen sind viele Angaben unsicher. Angaben über Eröffnung- und Schließungsdaten schwanken teilweise um Jahrzehnte. Selbst die Spurweite ist bisweilen nicht klar, selbiges gilt für die Unterscheidung zwischen öffentlichen und nichtöffentlichen Bahnen. Deshalb gibt es hier viele Fragezeichen.

Literatur und Weblinks 
 Ryszard Stankiewicz und Marcin Stiasny: Atlas Linii Kolejowych Polski 2014. Eurosprinter, Rybnik 2014, ISBN 978-83-63652-12-8
 Seite über die polnische Eisenbahnen (polnisch)
 Weitere Seite über die polnischen Eisenbahnen (polnisch)
 Weitere Seite über die polnischen Eisenbahnen (polnisch)
 Seite über die polnischen Schmalspurbahnen (polnisch)
 Dokumente von PKP PLK 2018/19

Siehe auch 
 Geschichte der Eisenbahn in Polen
 Liste der polnischen Eisenbahngrenzübergänge
 Polskie Koleje Państwowe
 Schienenverkehr in Polen

Anmerkungen 

Polen
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!